La Yamaha Neos (també La Yamaha Neo's) és un ciclomotor que es va fabricar l'any 2000. Ara han contractat un model diferent al de l'any 2000, qu'és molt similar.
És una moto molt senzilla i amb diversos colos.

Neos
Ciclomotors de carretera